Сын (фильм, 1918), режиссёр — Эдвард Пухальский.
 Сын (фильм, 1955), режиссёр — Юрий Озеров.
 Сын (фильм, 1965), режиссёр — Валерий Рубинчик.
 Сын (фильм, 1973), режиссёр — Пьер Гранье-Дефер.
 Сын (фильм, 1987), режиссёр — Николай Субботин.
 Сын (фильм, 1989), режиссёр — Халмамед Какабаев.
 Сын (фильм, 1992), режиссёр — Индра Кумар
 Сын (фильм, 2002), режиссёры — Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн.
 Сын (фильм, 2003), режиссёр — Александр Горновский.
 Сын (фильм, 2014), режиссёр — Арсений Гончуков.
 Сын (фильм, 2017), режиссёр — Слава Росс.